Edano ist der Familienname folgender Personen:

 Tomie Edano, japanische Tischtennisspielerin
 Yukio Edano (* 1964), japanischer Politiker